Artem Butskyy, född 24 augusti 1981, Poltava, Ukrainska SSR, Sovjetunionen är en ukrainsk basketspelare. Butskyy är guard i Ukrainas landslag och i det ukrainska klubblaget Sumihimprom Sumy. Var tidigare i BK Tjerkasy Monkeys.

Ukrainska basketspelare
Män
Födda 1981
Levande personer
Personer från Poltava